Semir Ben-Amor (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur finlandais ayant commencé sa carrière professionnelle en 2000 avec les Espoo Blues. Il joua quelques saisons en Finlande avant de tenter sa chance en Amérique du Nord en se joignant aux Ice Gators de la Louisiane de l'ECHL. Il y joua 2 saisons avant de joindre la United Hockey League pour la saison 2004-2005.

Après cette saison, il retourna jouer dans la SM-liiga où il évolue toujours en 2008-09. Au niveau international, il remporta une médaille d'or au Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace en 2000.

Sans club depuis le début de saison, il annonce sa retraite le .

Statistiques 
<small>Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1999-2000 ||HIFK ||Jr. A SM-Liiga ||38 ||4 ||12 ||16 ||90 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2000-2001 ||Espoo Blues ||Jr. A SM-Liiga ||24 ||10 ||11 ||21 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Espoo Blues ||SM-liiga ||19 ||0 ||1 ||1 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Ässät Pori ||Jr. A I divisioona ||7 ||5 ||13 ||18 ||6 ||9 ||2 ||7 ||9 ||10
|-
|2001-2002 ||Ässät Pori ||SM-liiga ||41 ||2 ||1 ||3 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||61 ||3 ||13 ||16 ||113 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2003-2004 ||HC Salamat Kirkkonummi ||Mestis ||11 ||1 ||1 ||2 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Espoo Blues || SM-liiga ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||39 ||16 ||11 ||27 ||65 ||9 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||Trashers de Danbury ||UHL ||44 ||6 ||8 ||14 ||123 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|RiverDogs de Richmond ||UHL ||12 ||3 ||6 ||9 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Haukat Järvenpää ||Mestis ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|HC Salamat Kirkkonummi ||Mestis ||1 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Espoo Blues || SM-liiga ||41 ||0 ||7 ||7 ||84 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007|| Espoo Blues || SM-liiga ||35 ||6 ||3 ||9 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Lukko Rauma || SM-liiga ||48 ||3 ||5 ||8 ||162 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009|| Lukko Rauma || SM-liiga ||50 ||3 ||4 ||7 ||119 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Jokerit Helsinki || SM-liiga ||41 ||2 ||9 ||11 ||93 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga || 49|| 9|| 6|| 15|| 99|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2011-2012 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2012-2013 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga || 28|| 1|| 2|| 3|| 20|| 6|| 3|| 0|| 3||0
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2013-2014 ||Jokerit Helsinki || Liiga || 41|| 2|| 4|| 6|| 86|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 2|| 2|| 3|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL || 34|| 1||1 || 2|| 41|| 2||0 || 0||0 || 4
|-
|2015-2016 || Ässät Pori || Liiga || 48 || 5 || 5 || 10 || 59 || - || - || - || - || -

Internationales

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 ||align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mai 1982
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Espoo Blues
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des RiverDogs de Richmond
Attaquant de hockey sur glace